Zempoala puede hacer referencia a:

 Cempoala, zona arqueológica mesoamericana ubicada en el Estado de Veracruz, México.
 Municipio de Zempoala, municipio del Estado de Hidalgo, México.
 Zempoala, cabecera municipal del municipio homónimo en el Estado de Hidalgo, México.
 Lagunas de Zempoala, ubicada en los Estados de Morelos y México, en México.